Каролина Херфурт (; род. 22 мая 1984, Восточный Берлин) — немецкая актриса, режиссёр и продюсер.

Биография 
В 2001 году снимается в комедии Денниса Ганзеля «Девочки сверху» и в её продолжении 2004 года — «Девочки снова сверху». В 2002 году вышла картина «Большие девочки не плачут» Марии фон Геланд, в которой дружат и взрослеют вместе две девочки — Штеффи (Каролина Херфурт) и Кати (Анна Мария Мюэ). В 2006 году играет «Сливовую Девушку» — первую жертву Жана-Батиста Гренуя, в экранизации романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». В 2008 году играла вместе с Кейт Уинслет, Рэйфом Файнсом в фильме, получившем множество наград, «Чтец». В 2009 году Херфурт снялась в главной роли в фильме «Берлин 36» немецкого режиссёра Каспара Хайдельбаха, сыграв немецкую легкоатлетку еврейского происхождения Гретель Бергман. В 2010 году снималась вновь у Денниса Ганзеля в его фильме о вампирах «Вкус ночи». В этом фильме также снялся Макс Римельт — её партнёр по дилогии «Девочки сверху».

Кроме актерских работ, Каролина успешно пробовала себя и в режиссуре - её режиссёрским дебютом стала картина "СМС для тебя", вышедшая в 2016 году. В 2019 году вышла трагикомедия "Подруги поневоле", в которой Херфурт также была режиссёром, а заодно и сыграла главную роль.

Каролина Херфурт проживает в Берлине, и у неё двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки